Лёгкая атлетика на XXV летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Бермудские острова, Исландия, Мозамбик, Норвегия, Эстония по разу занимали 5 место (2 очка); КНДР — 6 место (1 очко)

Результаты

Женщины

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

3000 м

10 000 м

100 м с барьерами

400 м с барьерами

Эстафета 4×100 м

Эстафета 4×400 м

Ходьба на 10 км

Марафон

Прыжки в длину

Прыжки в высоту

Толкание ядра

Метание копья

Метание диска

Семиборье

Мужчины

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

5000 м

10 000 м

110 м с барьерами

400 м с барьерами

3000 м с препятствиями

Эстафета 4×100 м

Эстафета 4×400 м

Ходьба на 20 км

Ходьба на 50 км

Марафон

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Прыжки в высоту

Прыжки с шестом

Толкание ядра

Метание копья

Метание диска

Метание молота 

Д. Логэн (США) занял 4-е место с результатом 79,00, но был дисквалифицирован

Десятиборье

См. также 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992